Agriophyllum är ett släkte av amarantväxter. Agriophyllum ingår i familjen amarantväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter
Agriophyllum